Fantasy peut faire référence à :
 Fantasy, un genre littéraire ;
 Fantasy, un jeu vidéo d'arcade ;
 Fantasy, une chanson de Mariah Carey, extraite de l'album Daydream ;
 Fantasy, un duo musical allemand de schlager ;
 Fantasy, un des surnoms anglo-saxons de la drogue GHB ;
 Fantasy, une chanson du groupe Earth, Wind & Fire ;
 Fantasy, un album du groupe de rap celtique français, Manau, sorti en 2013 ;
 Fantasy, une chanson de la chanteuse chinoise Fei, en  ;
 Fantasy, un album de l'artiste taïwanais Jay Chou, sorti en 2001.

Voir aussi 
 Ligue fantasy, un jeu en ligne où les pratiquants jouent le rôle d'entraîneurs sportifs
 Fantasy Records, le label d'une compagnie de disque

Homonymie de titre